Sus Primeros Éxitos é uma coletânea do cantor mexicano Luis Miguel lançada em 2004. O álbum consiste em 20 canções da primeira fase de sua carreira.

Faixas

Ligações externas 
 

Coletâneas de Luis Miguel
Coletâneas de 2004
Álbuns em língua castelhana
Álbuns lançados pela EMI